Финал Гран-при по фигурному катанию 2006–2007 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2006-2007 годов. По шесть лучших фигуристов (или пар) в каждой дисциплине, определившиеся по итогам серии, участвовали в соревновании.

В 2006 году Финал прошёл в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Соревнования были проведены в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Призовой фонд 
В 2006 году призовой фонд турнира составил:
 за 1 место — $25000;
 за 2 место — $18000; 
 за 3 место — $12000;
 за 4 место — $ 6000;
 за 5 место — $ 4000;
 за 6 место — $ 3000;

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
2006 год в фигурном катании
Финал
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Международные соревнования по фигурному катанию в России